Рианхо (, ) — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Ла-Корунья в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Барбанса. Население  человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 50 км. Расположен на берегу бухты  Атлантического океана, западнее устья реки Улья.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 www.rianxo.com 
 www.guadaluperianxo.org

Муниципалитеты Ла-Коруньи
Населённые пункты Ла-Коруньи